La Prva savezna liga SFRJ 1986-1987, conosciuta semplicemente come Prva liga 1986-1987, fu la 58ª edizione del campionato jugoslavo di calcio, la 41ª dopo la fine della seconda guerra mondiale. La vittoria finale (dopo varie vicissitudini) fu appannaggio del .

10 squadre hanno iniziato la stagione con una penalizzazione di 6 punti ciascuna, tra cui Partizan e , a causa degli avvenimenti della stagione precedente. Il , che non era partito penalizzato, ha vinto il campionato e guadagnato la qualificazione alla Coppa dei Campioni 1987-1988. Successivamente le penalizzazioni sono state annullate dopo più procedimenti legali, ed il titolo è stato dato al Partizan, primo nella classifica senza penalizzazioni.

Nel ranking UEFA 1986-87 la Prva liga si piazzò al 13º posto (10º nel quinquennale 1982-1987).

Squadre partecipanti

Profili
A causa degli avvenimenti della stagione precedente, la classifica 1985-86 è stata modificata il 29 luglio 1987, 13 mesi dopo la fine del torneo, addirittura dopo la conclusione nel campionato 1986-87.

Provenienza

Classifica

Classifica al termine del campionato
In seguito ad uno scandalo su dei presunti accomodamenti dei risultati avvenuto al termine della stagione precedente, i club partirono da una penalizzazione di sei punti. Al termine del campionato, il 14 giugno 1987, il Vardar vinse il campionato, retrocessero Sarajevo e Spartak, Partizan in Coppa UEFA con Velež e Stella Rossa, Hajduk in Coppa della Coppe.

Legenda:
      Qualificata alla Coppa dei Campioni 1987-1988
      Vincitrice della coppa nazionale, qualificata alla Coppa delle Coppe 1987-1988
      Qualificate alla Coppa UEFA 1987-1988
      Retrocesse in Druga Liga 1987-1988

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti delle squadre interessate.
Coppe minori:Qualificata alla Coppa Mitropa 1987-1988 : .Qualificata alla Coppa dei Balcani per club 1987-1988 : nessuna.Qualificate alla Coppa Piano Karl Rappan 1987 : nessuna.

Classifica definitiva 
Il 29 luglio 1987 la Corte Suprema di Belgrado annullò tutte le penalizzazioni inflitte nella stagione precedente: tale verdetto permise solo al  di ottenere entrambi i titoli persi, senza modificare i verdetti in chiave europea. Il verdetto ha permesso la salvezza del  a scapito della . Le qualificazioni alle coppe europee sono rimaste quelle del termine del campionato.

Legenda:
      Qualificata alla Coppa dei Campioni 1987-1988
      Vincitrice della coppa nazionale, qualificata alla Coppa delle Coppe 1987-1988
      Qualificate alla Coppa UEFA 1987-1988
      Retrocesse in Druga Liga 1987-1988

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti delle squadre interessate.
Coppe minori:Qualificata alla Coppa Mitropa 1987-1988 : .Qualificata alla Coppa dei Balcani per club 1987-1988 : nessuna.Qualificate alla Coppa Piano Karl Rappan 1987 : nessuna.

Classifica marcatori

|- style="background-color: #ffffff;"
! colspan="5" style="text-align: right;" | Fonte: parapsihopatologija.com

Risultati

Tabellone

Calendario 

 Fonti: exyufudbal e rsssf

Squadra campione

Fahrudin Omerović (34)
Vladimir Vermezović (29)
Admir Smajić (31)
Srečko Katanec (30)
Miodrag Bajović (27)
Nebojša Vučićević (28)
Goran Stevanović (31)
Milko Ǵurovski (31)
Miloš Đelmaš (26)
Fadil Vokrri (28)
Allenatore: Nenad Bjeković

Riserve
Bajro Župić (26), Vlado Čapljić (25), Isa Sadriu (18), Goran Bogdanović (17), Aleksandar Đorđević (16), Milinko Pantić (15), Slađan Šćepović (6), Ljubomir Radanović (5), Darko Milanič (4), Miodrag Radović (4)
Fonte: worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1986-1987
Kup Maršala Tita 1986-1987

Collegamenti esterni 
  Stagione 1986-1987 su eu-football.info
  Stagione 1986-1987 su HRnogomet
  Le stagioni 1983-1988 su FSG Zrenjanin
  Le stagioni 1981-1990 su claudionicoletti
  Risultati su exYUfudbal
  Stagione 1986-1987 su RSSSF

Calcio nel 1986
Calcio nel 1987
1987
Campionato jugoslavo di calcio